

Persone 
Elya Baskin – attore lettone-statunitense
Leonard Baskin – scultore e artista statunitense

Altro 
Baskin: La porta dell'inferno (Baskin) – film diretto da Can Evrenol del 2015
Baskin – sport adattato, evoluzione della pallacanestro
Baskin – comune degli Stati Uniti d'America in Louisiana
Baskin-Robbins – azienda multinazionale di gelati